

Глен-Рок — місто, штат Нью-Джерсі
 Глен-Рок — місто, штат Пенсільванія

Див. також 
 Гленрок — місто, штат Вайомінг